Сен-Флур:

 Сен-Флур — округ во Франции в регионе Овернь.
 Сен-Флур — коммуна во Франции в департаменте Канталь, супрефектура округа Сен-Флур, центр кантонов Сен-Флур-Нор и Сен-Флур-Сюд.
 Сен-Флур — коммуна во Франции в департаменте Пюи-де-Дом.

См. также 
 Сен-Флур-Нор — кантон в департаменте Канталь, Франция.
 Сен-Флур-Сюд — кантон в департаменте Канталь, Франция.